Rui Pedro ist der Name folgender Personen:

 Rui Pedro (* 1988), portugiesischer Fußballspieler, siehe Rui Pedro Couto Ramalho
 Rui Pedro (* 1998), portugiesischer Fußballspieler, siehe Rui Pedro da Silva e Sousa